Ідеал (алгебра)
 Ідеал (порядок)